Louis Laurent Saha (Párizs, 1978. augusztus 8. –) korábbi francia válogatott labdarúgó. Játékos pályafutása során megfordult a Metz, a Newcastle United, a Fulham, a Manchester United, az Everton, a Tottenham Hotspur, a Sunderland, a Lazio  klubokban játszott.

A Francia válogatottban 2004-ben a Belgium elleni 2–0-ra megnyert mérkőzésen debütált. A válogatottal részt vett a 2004-es Európa-bajnokságon és a 2006-os világbajnokságon, de a döntőn nem jutott szóhoz.

2013. augusztus 8-án a születésnapján a hivatalos Twitterén jelentette be, hogy befejezi profi játékos karrierjét.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Profi pályafutását a Metz csapatában kezdte. 1999-ben kölcsönben a Newcastle Unitedban játszott. 2000-ben igazolta le a Fulham, azóta kizárólag angol csapatokban játszott. A londoni csapatnál négy évet töltött, gólerősen játszott. 2004 és 2008 között a Manchester Unitedben volt pályafutása csúcsán, majd harmincévesen az Evertonba ment. Itt három és fél évet töltött el, 2012 telén lett rövid időre a Tottenham Hotspur játékosa. Az SS Lazio csapatából vonult vissza.

Válogatottban 
2004 óta szerepel Franciaország válogatottjában, húsz meccsen húzta fel a címeres mezt, négy gólja van. Az utóbbi években csak két meccsen volt tagja a keretnek.

Statisztika

Klub

Válogatott

Jegyzetek

Források 

 

Francia labdarúgók
1978-ban született személyek
Labdarúgócsatárok
A Newcastle United labdarúgói
A Fulham labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
Az FC Metz labdarúgói
Élő személyek
A Premier League labdarúgói